No Time - это сингл американской хип-хоп исполнительницы Lil' Kim, исполненный совместно с американским рэпером и продюсером Puff Daddy. Он также и спродюсировал эту песню. Песня достигла 11 места в чарте Billboard Hot 100 и топ-5 в Hot R&B/Hip-Hop Songs. "No Time" возглавлял чарт Hot Rap Songs девять недель подряд. Таким образом, сингл стал самым успешным рэп-синглом 1996 года в США. Также трек достиг 28 номера в чарте UK Singles Chart. Сингл стал золотым в декабре 1996 года. Песня содержит семпл из песни "The Message" от группы Soul Sisters.

Список композиций 
UK cassette single
"No Time" (Radio Edit) - 3:58
"No Time" (The Incident Remix) - 4:39

UK CD single 
"No Time" (Radio Edit) - 3:58
"No Time" (Radio Mix) - 5:03
"No Time" (Album Version) - 5:03
"No Time" (Instrumental) - 5:03

Europe CD single 
"No Time" (Radio Edit) - 3:58
"No Time" (The Incident Remix) - 4:39
"No Time" (Incident Remix Instrumental) - 4:38
"No Time" (Album Version) - 5:03
"No Time" (Instrumental) - 5:03

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

 Текст песни на сайте Metro-Lyrics 

Песни Lil' Kim
Дебютные синглы 1996 года